Пењас Алтас има више значења:

 Пењас Алтас (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пењас Алтас (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику